Het bokstoernooi in vlieggewicht voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen werd gehouden van 30 juli tot en met 12 augustus 2012.

Opzet 
Het toernooi bestond enkel uit een knock-outfase. Er werden bronzen medailles uitgereikt aan de verliezers van beide halve finales.  Elk gevecht bestond uit drie rondes van drie minuten.

Programma 
Alle tijden zijn West-Europese Zomertijd (UTC +1:00)

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft

Onderste helft

Bronvermelding 
  Uitslagen

Mannen 52